Klodwig ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Klodwig (1897–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Redemptorist und Märtyrer
 Ernst Klodwig (1903–1973), deutscher Automobilrennfahrer 
 Martha Klodwig (1844–nach 1909), deutsche Schriftstellerin, siehe Martha Asmus 

Siehe auch:
 Chlodwig